Tross kan avse:

 Tross (militär)  – ett mobilt militärt förråd, avsett att följa efter de stridande enheterna
 Tross – inom sjöfart en form av kraftigt tågvirke